Drafi Deutscher (1946-2006), chanteur et compositeur allemand.
 Isaac Deutscher (1907-1967), journaliste et historien britannique, d'origine polonaise.
 Guy Deutscher (1969-), linguiste israélien.
 Alma Deutscher (2005-), compositrice britannique, fille de Guy Deutscher.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif